Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1999 года — 1 чемпионат мира среди юниоров, который пришёл на смену чемпионату Европы. Турнир проводился в немецких городах — Фюссен и Кауфбойрен с 8 по 18 апреля 1999 года. Победителем чемпионата стала сборная Финляндии.

Арены 

Матчи чемпионата прошли в «Фюссен Арена» и «Шпаркассен Арена»

Участвующие команды 

В чемпионате приняли участие 10 национальных команд. 9 из Европы и одна из Северной Америки. Сборная Германии пришла из Группы В чемпионата Европы 1998, 8 команд пришли из Группы А чемпионата Европы 1998 года, а также сборная США.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B

Турнир за 7 - 10 места 
 Учитываются матчи сыгранные командами на первом этапе.

Прим.: Результаты следующих матчей были занесены в таблицу турнира на выбывание:
  Украина 4–0  Германия
  Норвегия 2–10  США

Сборная Норвегии по итогам турнира отправилась в первый дивизион.

Финальный раунд

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 

Символическая сборная
 Вратарь:  Ари Ахонен
 Защитники:  Давид Йобин,  Никлас Кронвалл
 Нападающие:  Мариан Габорик,  Микко Хюутия,  Милан Бартович

Лучшие игроки
 Вратарь:  Ари Ахонен
 Защитник:  Магнус Хедлунд
 Нападающий:  Мариан Габорик

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Информация о турнире passionhockey.com

1999 год в хоккее
Апрель 1999 года
Спорт в Германии в 1980 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд
М1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Хоккей
Хоккей